Ecliptica (astronomie), de schijnbare jaarlijkse baan van de zon ten opzichte van de sterren aan de hemelbol
Ecliptica (Sonata Arctica), het eerste studioalbum van de Finse powermetalband Sonata Arctica